Il doppio del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Cibulec e Jaroslav Levinský che hanno battuto in finale Frederico Gil e Luis Horna 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Oliver Marach /  Michal Mertiňák (quarti di finale)
 Tomáš Cibulec /  Jaroslav Levinský (Campioni)

 Rik De Voest /  Ross Hutchins (primo turno)
 James Cerretani /  Igor Zelenay (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2008